«In the Shadows» () — песня финской рок-группы The Rasmus, выпущенная как первый сингл с пятого студийного альбома Dead Letters. На песню сняты четыре версии видеоклипа: Bandit Version (Финляндия), Crow Version (Европа), Mirror Version (США) и также упрощённая версия. Песня In the Shadows помогла группе The Rasmus стать одной из самых успешных финских рок-групп.

Припев песни основан на приёме, получившем название «millennial whoop», который после этого вошёл в моду и по сей день часто используется в популярной музыке.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Текст песни
 Клипы на песню:
 
 
 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Песни The Rasmus
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart